Dimberg är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Dimberg 

 Per August Dimberg (1814–1840), miniatyrmålare
 Sven Dimberg (1661–1731), akademiker

Referenser 

Svenska släkter
Svenska efternamn